musique
 After the Storm, un album de Crosby, Stills & Nash ;
 After the Storm, un album de Monica ;

cinéma
 After the Storm, un film de B. Reeves Eason sorti en 1915 au cinéma ;
 After the Storm, un film de George B. Seitz sorti en 1928 au cinéma ;
 After the Storm, un film de Gustav Ucicky  sorti en 1948 au cinéma ;
 After the Storm, un film japonais de Hirokazu Kore-eda sorti en 2016 au cinéma.